Юхары-Карагювяндикли () или Юхары-Карагювяндли () — деревня в Имишлинском районе Азербайджана.

См. также 
 Карагювендикли
 Ашагы-Карагювендикли

Примечания 

Населённые пункты Имишлинского района